Osoby o tym nazwisku:
 András Hajnal – węgierski matematyk
 Tamás Hajnal – węgierski piłkarz